Rodowo ist ein polnischer Ortsname:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Rodowo (Braniewo), Ort im Powiat Braniewski, bis 1945: Radau, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen
 Rodowo (Kozłowo), Ort im Powiat Nidzicki, bis 1945: Rodau, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Rodowo (Sorkwity), Ort im Powiat Mrągowski, bis 1938: Rodowen, 1938 bis 1945 Heinrichsdorf (Abbau), Kreis Sensburg, Ostpreußen
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Rodowo (Prabuty), Ort im Powiat Kwidzyński, bis 1945: Groß Rodau, Kreis Rosenberg, Westpreußen